Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Generali Open Kitzbühel 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl finský pár Henri Kontinen a Jarkko Nieminen, jehož členové nestartovali společně. Nieminen se turnaje neúčastnil. Spoluhráčem Kontinena se stal Robin Haase, s nímž odešel jako poražený finalista.

Vítězem čtyřhry se stal španělsko-argentinský pár Nicolás Almagro a Carlos Berlocq, startující díky žebříčkové ochraně. Ve finále zdolal nizozemsko-finskou dvojici Robin Haase a Henri Kontinen po těsném průběhu 5–7, 6–3, až dvoubodoým rozdílem v supertiebreaku [11–9]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Almagro získal premiérovou trofej ze čtyřhry okruhu ATP Tour a Berlocq druhý deblový titul kariéry.

Nasazení párů 
  Dominic Inglot /  Robert Lindstedt (1. kolo)
  Andre Begemann /  Łukasz Kubot (semifinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Santiago González (semifinále)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2015
ATP World Tour 2015